Великопольское восстание, также Познанское восстание 1918—1919 годов — вооружённое восстание поляков в провинции Позен (Великая Польша) против Германии.

История 
В июле 1918 года из польских депутатов рейхстага и прусского ландтага был создан Центральный гражданский комитет (Centralny Komitet Obywatelski), 12 ноября года он переименован в Верховный народный совет (Naczelna Rada Ludowa). 18 ноября избраны поветовые народные советы и Сейм польских земель  Пруссии (Teilsejm, Polski Sejm Dzielnicowy), заседания которого открылись 3-5 декабря, который сразу же высказался за объединение с Польшей и начал создавать Народную стражу (Straż Ludowa). 27 декабря Народная стража заняла здание Прусского полицай-президиума Познани. К 30 декабря Народная стража разоружила прусскую полицию на почти всей территории Познани и районов Великой Польши с преобладанием польского населения. 6 января 1919 года немецкий гарнизон Познани капитулировал. 8 января Сейм польских земель  Пруссии объявил об установлении своей власти на территории Великой Польши. 16 февраля при очередном продлении Компьенского соглашения о перемирии его условия были распространены и на Великую Польшу. В результате Германия согласилась с временной демаркационной линией, оставлявшей за поляками большую часть Познанской провинции (кроме Бромберга). Официально Великая Польша (включая Бромберг) была возвращена в состав польского государства по условиям Версальского мирного договора 28 июня 1919 года.

Источники 
 ХРОНОС

Примечания 

Восстания в Польше
Восстания в Германии
Конфликты 1918 года
1919 год в Польше
Германско-польские отношения
Восстания XX века
Позен (провинция)